La Wicca britànica tradicional és un grup de wiccans originals de la Gran Bretanya, de la regió de New Forest. Els més destacats amb aquestes tradicions són el Gardnerianisme, el Xandrianisme i la Wicca de la Vall Central, aquesta última implantada a Amèrica Septentrional però considerada lligada a terres britàniques. De vegades, en el grup s'inclouen altres corrents, com la Wicca de l'Estrella Blava, que encara està a situació ambigua perquè està composta per grups que no poden ser a la Wicca tradicional.

Neopaganisme
Sectes